

Clubs brésiliens de football 
 Auto Esporte Clube basé à João Pessoa dans l'État de la Paraíba.
 Auto Esporte Clube basé à Manaus dans l'État d'Amazonas.
 Auto Esporte Clube basé à Teresina dans l'État du Piauí.